Darar ist der Name von Personen und Orten:
 Moumina Houssein Darar (* 1990), dschibutische Polizistin
 Darar (Ge'ez ዳሮር), ein Ort in der Degehabur-Zone in Äthiopien; siehe Daror